

Persone
Senofonte – scrittore, storico e mercenario greco antico
Senofonte di Corinto – atleta greco antico
Senofonte Efesio – scrittore erotico greco antico
Senofonte – santo cristiano del V secolo, venerato con la moglie Maria e i figli Arcadio e Giovanni
Senofonte – pseudonimo usato come paroliere dal giornalista italiano Maurizio Seymandi

Altro
Senofonte – nome proprio di persona maschile italiano
Senofonte – cratere meteoritico lunare intitolato all'omonimo storico